Castletown puede referirse a:
Castletown (Highland), Escocia
Castletown House, la casa de campo más grande de Irlanda, ubicada en Celbridge, condado de Kildare.
Castletown (Isla de Man), pequeña localidad ubicada en la pequeña Isla de Man.

Inglaterra 
Castletown (Cheshire)
Castletown (Cumbria)
Castletown, una pequeña localidad en la isla de Pórtland, condado de Dorset, Inglaterra.
Castletown (Staffordshire)
Castletown (Tyne y Wear)